Rywalizacja kobiet w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na obiekcie o nazwie Eagle Supra Pipe. Kwalifikacje odbyły się 6 lutego o 12:00. Z kolei finał rozegrano 8 lutego 2019 roku o 11:00. Złoty medal wywalczyła Amerykanka Chloe Kim, która pokonała Chinkę Cai Xuetong oraz swą rodaczkę, Maddie Mastro.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019